Бородін () — поширене російське прізвище. Утворене від слова Борода. Жіноча форма — Бородіна.

Відомі носії 
 Бородін Андрій Михайлович (1912—1984) — Герой Соціалістичної Праці.
 Бородін Андрій Юрійович — командир механізованого батальйону 92-ї окремої механізованої бригади, підполковник Збройних сил України, кавалер ордена Богдана Хмельницького II ступеня.
 Бородін Василь Анатолійович (нар. 06.07.1958) — радянський і український оператор-постановник, член Союзу кінематографістів України.
 Бородін Василь Степанович (1930—2011) — радянський і український літературознавець. Доктор філологічних наук (1981).
 Бородін Віктор Петрович — Герой Радянського Союзу.
 Бородін Владислав Валерійович ( 1971) — український громадський діяч, політик. Народний депутат України IX скликання.
 Бородін Всеволод Володимирович (* 1963) — український політичний діяч.
 Бородін Георгій Дем'янович (1918—1998) — Герой Радянського Союзу.
 Бородін Григорій Васильович (1946—2019) — Заслужений економіст України
  (1925—2015) — Герой Радянського Союзу.
 Бородін Леонід Іванович (1938—2011) — радянський дисидент, російський письменник.
 Бородін Микола Васильович — Герой Радянського Союзу.
 Бородін Микола Іванович — Герой Радянського Союзу.
 Бородін Михайло Маркович (1884—1951) — агент Комінтерну.
 Бородін Олександр Михайлович — повний кавалер ордена Слави.
 Бородін Олександр Порфирійович (1833-1887) — російський композитор і хімік.
 Бородін Олексій Іванович — Герой Радянського Союзу.
 Бородін Павло Петрович — Герой Соціалістичної Праці.
 Бородін Петро Григорович (1905—1986) — радянський партійний і державний діяч.
 Бородін Сергій Петрович (1902—1974) — радянський письменник.
 Бородін Тимофій Степанович — Герой Радянського Союзу.
 Бородін Юрій Юрійович — учасник Революції Гідності, кавалер ордена «За мужність» III ступеня

Примітки

Див. також 
 Бородіна
 Бородіно

Примітки 

російські прізвища